ЄЕП (Європейський Економічний Простір) — інтеграційне економічне об'єднання країн Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ)

 ЄЕП (Єдиний Економічний Простір) — інтеграційне економічно-політичне об'єднання кількох країн СНД (Білорусь, Росія, Казахстан).